Данкли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Данкли, Сьюзен (Dunklee, род. 1986) — американская биатлонистка, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года
 Данкли, Фитцрой (Dunkley, род. 1993) — ямайский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.